Hisashi steht für:

 Hisashi (Wandelgang), innere Wandelgang, Gebäudeteil, siehe Haupthalle (Buddhistischer Tempel Japan) 

Hisashi ist der Familienname folgender Personen:

 Mitakeumi Hisashi (* 1992; Hisashi Omichi); japanischer Sumoringer